Целлулоид:

 Целлулоид — пластмасса на основе нитрата целлюлозы.
 Целлулоид — третий полноформатный студийный альбом российской рок-группы Tequilajazzz, выпущенный в 1998 году.